Suixi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Suixi (濉溪县) der bezirksfreien Stadt Huaibei in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Suixi (Huaibei)
 den Kreis Suixi (遂溪县) der bezirksfreien Stadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Suixi (Zhanjiang)
 die Großgemeinde Suixi (濉溪镇) im Kreis Jianning in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Suixi (Jianning)
 die Großgemeinde Suixi (濉溪镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Suixi (Suixi)